Села:
 Говори — Полтавська область, Великобагачанський район
 Говори — Хмельницька область, Віньковецький район
 Говори — Хмельницька область, Красилівський район